Goście – czechosłowacki serial z 1983 roku
 Goście – alternatywny tytuł amerykańskiego serialu V